Люксембург (, , ) — один из трёх округов Люксембурга.

География 
Расположен в юго-западной части страны, на севере граничит с округом Дикирх, на востоке с округом Гревенмахер, на юге с Францией, на западе с Бельгией.

Состоит из кантонов: Капеллен, Эш-сюр-Альзетт, Люксембург, Мерш.

Округа Люксембурга